Ungla de gat o crespinell gros
 Ungla de gat o gavó
 Ungla de gat o gavó espinós
 Ungla de gat o boixac de camp
 Ungla de gat o Carpobrotus
 Ungla de gat o Uncaria tomentosa